Driedger ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Driedger (* 1994), kanadischer Eishockeytorwart
 Leo Driedger (1928–2020), kanadischer Soziologe